Il doppio del torneo di tennis Murcia Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e François Jauffret che hanno battuto in finale Patricio Cornejo e Hans Gildemeister 7-5, 6-2.

Teste di serie 
 Víctor Pecci /  Belus Prajoux (semifinali)
 Pat Du Pré /  Paul Kronk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Murcia Open 1977